Jméno a příjmení Petr Havránek má více nositelů:

 Petr Havránek (politik) (* 1965) – táborský místní politik
 Petr Havránek (lékař) (* 1951) – pražský lékař
 Petr Havránek (model)